Yuzna ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Yuzna (* 1949), amerikanischer Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor
 Jake Yuzna (* 1982), amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor 
 Susan Yuzna (* 1949), amerikanische Lyrikerin